Гамалий — фамилия:

 Гамалий, Василий Данилович (1884—1956) — Георгиевский кавалер.
 Гамалий, Владимир Фёдорович — доктор физико-математических наук, профессор Кировоградского национального технического университета.
 Гамалий, Иван Павлович (1956—2022) — советский и украинский футболист.
 Гамалий, Сергей Вячеславович (род. 1979) — украинский государственный деятель.